é um kata do caratê, isto é, uma forma de treinamento desta arte marcial. A autoria recai sobre o mestre Kanei Uechi, que o teria desenvolvido para ampliar o rol de katas e tornar mais natural o ensino de seu estilo. E o nome é uma composição entre os kanji kan, do nome do fundador do estilo Uechi-ryu, Kanbun Uechi, e shu, do nome de Shu Shiwa, o mestre chinês que ensinou o currículo do estilo Pangainun ao jovem Kanbun Uechi. Também se refere à forma como .

Características 
A forma é composta basicamente dos movimentos do kata Seisan. E uma das finalidades de seu treinamento é desenvolver o conceito de deai, isto é, a noção de tempo de aplicação das técnicas.

 O mestre Shu Shiwa era um mestre de chuan fa, experto nas técnicas dos estilos do tigre, dragão e grou.